Deutsche Tourenwagen Masters Sezon 2000 – pierwszy sezon serii DTM od czasu jej zakończenia w 1996 roku.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Wyniki i klasyfikacja

Kierowcy

Zespoły

Bibliografia 
 

Sezony Deutsche Tourenwagen Masters
2000 w sportach motorowych
2000 w Niemczech